Медаль Министерства обороны США «За выдающуюся службу» (, аббревиатура: ) — самая высокая военная награда США, которую можно получить в мирное время. Медаль вручается Министром обороны США. Ею отмечаются исключительные заслуги в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны. Обычно этой награды удостаиваются очень высокопоставленные военнослужащие, такие как председатель объединенного комитета начальников штабов, его заместители, начальники и заместители начальников штабов родов войск, а также командующие и заместители командующих объединенными боевыми командованиями Вооруженных Сил США. Медалью могут награждаться и другие лица, часто входящие в прямой контакт с министром обороны, заместителем министра обороны и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.

Ссылки 

 Defense Distinguished Service Medal — Criteria, Background, and Images 
 Национальные символы и военные награды США
 Наградная система армии США

Медали США
Награждённые медалью «За выдающуюся службу» (Министерство обороны США)